

Varie 
 Spun –  film del 2002 diretto da Jonas Åkerlund.
 Spun (sedia) – Seduta rotante disegnata da Thomas Heatherwick per Magis